Евге́ний Григо́рьевич Плима́к (1 июня 1925 года, Москва — 16 января 2011 год, там же) — советский и российский историк, специалист в области социальной философии, истории российского освободительного движения и русской общественной мысли, знаток Радищева и Чернышевского. Доктор исторических наук.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 годах, воевал в пехоте и танковых войсках. Член ВКП(б) с 1949 года.

Окончил философский факультет МГУ (1953) и аспирантуру там же (1956). Кандидатская диссертация «Проблема генезиса революционных идей в русской антифеодальной идеологии второй половины XVIII века» (1963), докторская — «Становление и развитие пролетарского революционного сознания от Великой Французской революции до Октября» (1986).

Работал референтом академика А. М. Деборина. Был сотрудником журнала «История СССР», заведующий его отделом «История СССР за рубежом». В разные годы являлся старшим, ведущим, главным научным сотрудником Институт истории АН СССР, ИФ АН СССР, Институт международного рабочего движения АН СССР и др. В последние годы был главным научным сотрудником Института социологии РАН.

Был женат на Марии Васильевне Коробковой. Дочь Марина замужем за историком В. А. Козловым.

Научная деятельность 
Основными темами в работах Е. Г. Плимака были: формационное членение исторического процесса и его относительность; антиномичность содержания революционной мысли в эпохи исторических коллизий; Термидор и самотермидоризация как качественные отличия революций XVIII и XX веков; смена парадигмы развития в эпоху общего кризиса цивилизации; революция и модель; методология истории; отечественная общественная мысль XVIII—XX веков, русская классическая литература и революции в России.

Основные работы 
Книги
 Плимак Е. Г., Карякин Ю. Ф. Мистер Кон исследует «русский дух». М.: Соцэкгиз, 1961 (2-е изд. 1966);
 Плимак Е. Г., Карякин Ю. Ф. Запретная мысль обретает свободу: 175 лет борьбы вокруг идейного наследия А. Н. Радищева. М.: Наука, 1966;
 Бородай Ю. М., Келле В. Ж., Плимак Е. Г. Наследие Карла Маркса и проблемы теории общественно-экономической информации. М.: Политиздат, 1974;
 Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х гг. XIX в. М.: Мысль, 1976;
 Володин А. И., Плимак Е. Г. Как развивается общество. М., 1982 (6-е изд. 1988);
 Революционный процесс и революционное сознание. М.: Политиздат, 1983;
 Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России (1783—1883). М.: Мысль, 1986;
 Политическое завещание В. И. Ленина: истоки, сущность, выполнение. М.: Политиздат, 1988 (3-е изд. 1990);
 Пантин И. К., Плимак Е. Г. Драма российских реформ и революций: сравнительно-политологический анализ. М.: Весь мир, 2000;
 
 

Статьи
 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г., Филиппов Л. А. О произвольном обращении с источниками // Вопросы истории. 1955. № 9;
 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г., Филиппов Л. А. Какой России принадлежал А. А. Антонский? // Вопросы истории. 1956. № 9;
 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Нечаевщина и её современные буржуазные «исследователи» // История СССР. 1960. № 6;
 Игрицкий Ю. И., Плимак Е. Г. Питомник клеветников (Русский исследовательский центр в Гарварде) // История СССР. 1961. № 5;
 Злоключения буржуазной компаравистики (к вопросу о характере политических концепций А. Н. Радищева и Г. Рейналя) // История СССР. 1963. № 3;
 Плимак Е. Г., Володин А. И. Новые материалы о Радищеве и Герцене // История СССР. 1964. № 1;
 Что открыл Георгий Шторм? // История СССР. 1966. № 1;
 Маркс, Энгельс и Россия. Заметки о современной буржуазной историографии // История СССР. 1966. № 4;
 Радищев и Робеспьер // Новый мир. 1966. № 6;
 Бородай Ю. М., Келле В. Ф., Плимак Е. Г. Наследие Карла Маркса и некоторые методологические проблемы исследования докапиталистических обществ и генезиса капитализма // Принцип историзма в познании социальных явлений. М., 1972;
 Козлова М. Е., Плимак Е. Г. Явление чрезвычайно важное и любопытное (об исторической библиотеке Чернышевского) // История СССР. 1978. № 5;
 К спору о политической позиции «позднего» Белинского // История СССР. 1983. № 2;
 Новое мышление и пути социального обновления мира // Вопросы философии. 1987. № 6;
 Джаксон Т. Н., Плимак Е. Г. Некоторые спорные проблемы генезиса русского феодализма (в связи с изучением и публикацией в СССР «Разоблачений: дипломатической истории XVIII века» К. Маркса) // История СССР. 1988. № 6;
 Козлов В. А., Плимак Е. Г. Концепция советского термидора // Знамя. 1990. № 7;
 Возможен ли синтез разорванного общественного сознания // Философские науки. 1991. № 2;
 Трагедия Радищева: столетие «безумно и мудро» // Свободная мысль. 1991. № 15;
 Не рано ли нам хоронить марксизм? // Общественные науки и современность. — 1991. № 5;
 Драма реформ и революций. Школа Шлоссера-Чернышевского, марксизм и современность // Свободная мысль. 1992. № 11;
 От смуты к смуте. Россия в тупике «догоняющего развития» // Октябрь. 1993. № 1;
 1914-1918, 1939—1945? …? // Политические исследования. 1995. № 3;
 Русский термидор; измерение 1917 и 1985 // Век XX и мир. 1996. № 2;
 Главная альтернатива современности // Свободная мысль. 1996. № 8;
 Накануне страшной даты: к 60-летию процесса Тухачевского // Октябрь. 1997. № 2;
 Надо основательно прочистить мозги (К 50-летию философской дискуссии 1947 года) // Вопросы философии. 1997. № 7;
 Две революции, две точки зрения // Свободная мысль. 1997. № 10;
 Непредвиденные результаты. Столетие социалистического движения в России // Свободная мысль. 1998. № 4;
 Антонов В. С., Плимак Е. Г. «Тайна» заговора Тухачевского (невостребованное сообщение советского разведчика) // Отечественная история. 1998. № 4;
 Идеи, не воплотившиеся в жизнь (о книге С. В. Тютюкина «Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста») // Отечественная история. 1999. № 2;
 Антонов В. С., Плимак Е. Г. «Факты, которыми мы на сегодня располагаем, внушительны»: о книге «Был ли Сталин агентом охранки?» // Отечественная история. 2001. № 2;
 Антонов В. С., Плимак Е. Г. 1 декабря 1934-го: трагедия Кирова и трагедия Советской России // Отечественная история. 2004. № 6;
 Поэт А. Твардовский и Верховный в годы Великой Отечественной и после неё // Отечественная история. 2006. № 3;
 Плимак Е. Г., Сабурова Т. А. «Русская идея» Николая Бердяева как наследие русской интеллигенции? // Вопросы философии. 2006. № 9;
 Как писался и печатался «Василий Тёркин» // Континент. 2008 № 138;
 А. И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии. 2008. № 11.

Примечания

Ссылки 
 Институт социологии РАН
 Информация на сайте ИФ РАН
 Плимак Евгений Григорьевич

Социологи по алфавиту
Историки СССР
Историки России
Социологи России
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Института истории АН СССР
Сотрудники Института философии РАН
Сотрудники Института социологии РАН
Члены КПСС
Мемуаристы России
Сотрудники ИМРД АН СССР
Биографы Владимира Ленина